Hermilio Valdizán puede referirse a:

 Hermilio Valdizán, médico, psiquiatra y escritor peruano.
 Distrito de Hermilio Valdizán, distrito de Huánuco en Perú.
 Hermilio Valdizán, estación de la Línea 2 del Metro de Lima en Perú.
 Universidad Nacional Hermilio Valdizán, universidad pública peruana de Huánuco.
 Hospital Hermilio Valdizán, Hospital de salud mental de Lima.